Сирота:
 Сирота — человек, лишившийся единственного или обоих родителей в связи с их смертью.
 Сирота — село в Оргеевском районе, Молдавия.
 «» — название ряда фильмов.

Фамилия 
 Сирота, Александр Ефимович (род. 1976) — журналист, фотограф, кинематографист.
  (род. 1991) — японский футболист.
 Сирота, Гершон Лейбович (1874—1943) — российский и польский хаззан.
 Сирота, Григорий Михайлович (род. 1932) — Герой Социалистического Труда.
 Сирота, Иван Михайлович (1927—2020) — советский и украинский учёный-правовед.
 Сирота, Лео Григорьевич (1885—1965) — советский и американский пианист.
 Сирота, Любовь Макаровна (род. 1956) — советская поэтесса, прозаик, переводчик, публицист, драматург.
 Сирота, Максим Александрович (род. 1987) — украинский футболист.
 
 Сирота, Николай Николаевич (1913—2006) — академик АН БССР.
 Сирота, Роза Абрамовна (1924—1995) — советский театральный режиссёр и педагог.
 Сирота, Святослав Анатольевич (род. 1970) — украинский футболист.
 Сирота, Ю (род. 1985) — японский актёр, композитор, певец, модель.
 Сирота, Юрий Георгиевич (род. 1960) — советский и российский футболист.

См. также